Palazzo Koch – palazzo di Roma, sede ufficiale centrale della Banca d'Italia
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Ancona
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Aosta
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Avellino
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Bari
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Benevento
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Bologna
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Cagliari
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Campobasso
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Caserta
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Catanzaro
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Firenze
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Genova
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio dell'Aquila
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Livorno
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Massa
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Massaua, Eritrea
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Milano
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Napoli
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Palermo
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Parma
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Perugia
Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Pola
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Potenza
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Reggio Calabria
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Salerno
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Siena
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Taranto
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Torino
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Trento
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Trieste
 Palazzo della Banca d'Italia – edificio di Venezia
 Palazzo Repeta – sede della Banca d'Italia a Vicenza